Richeson ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Richeson (* 1972), US-amerikanische Sozialpsychologin
 Ralph Richeson (1952–2015), US-amerikanischer Maler und Schauspieler